Днепровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Днепровское сельское поселение — входит в Тимашёвский район Краснодарского края.
 Днепровское сельское поселение — входит в Новодугинский район Смоленской области.